1990 és 2019 között nyolc polgármester-választást tartottak Létavértesen.

A nyolc választás során három polgármester nyerte el a választók többségének bizalmát. 2006 ősze óta Menyhárt Károly a Hajdú-Bihar megyei város első embere.

A választásokon jellemzően több jelölt állt rajtvonalhoz és általában a hivatalban lévő is megérettette magát. A jelöltek döntő többsége hivatalos szervezeti támogatás nélkül szállt versenybe, a részvételi hajlandóság pedig 40% körül mozgott.

Háttér 

A hétezer fős település Hajdú-Bihar megye keleti szélén, közvetlenül a román-magyar államhatár mentén fekszik.

A mai település 1970-ben jött létre Vértes és Nagyléta egyesítésével, 1996 óta városi címet viselhet. 2013 óta a Derecskei járás második legnagyobb városa, ezt megelőzően a Derecske-Létavértesi kistérség tagja volt.

A nyolcvanas években a tanács elnöke Szatmári Sándor volt.

Alapadatok 

Az önkormányzati választásokon az átlagos részvételi hajlandóság 40% körül mozgott. A legalacsonyabb a választói kedv 1994-ben (27%), a legmagasabb pedig 2006-ban volt (45%). Jellemzően több jelölt indult a választásokon, kétszer is megesett, hogy öten álltak rajtvonalhoz. A hivatalban lévő vezető egy kivétellel, mindig megmérettette magát. (Az 1990-es választásokról nem állnak rendelkezésre részletes adatok.)

A település lakóinak a száma hét illetve hét és fél ezer között mozgott, alapvetően növekvő irányt mutatva. A község lélekszámából fakadóan a képviselő-testület létszáma előbb 13 fős volt, majd a 2010-es önkormányzati reformot követően pedig 8 fős lett. A választójogosultak száma szintén emelkedő ívet mutat, kezdetben  alatt volt, míg legutóbb már  fölé nőtt.

Időközi polgármester-választásra az ezredforduló óta nem került sor.

Választások

Polgármesterek

Jegyzetek

Források 
  – az egyes választások hivatalos honlapjai (1998-tól kezdve)
 
 korábbiak:  •  •  •  • 
 (időközi választások: )
  – választástörténeti honlap (egységes szerkezetben, 1994-től kezdve)
  •  •  •  •  •  • 
 lakók száma:  •  •  •  •  •  •  • 
 – nyersadatok, szöveges fájlformátumokban (1990-től 2010-ig)

Kapcsolódó szócikkek 
 Létavértes
 Helyi önkormányzati választások

Létavértes